Международный теннисный турнир в Страсбурге 2017 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2017 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Tennis Club de Strasbourg в Страсбурге с 22 по 28 мая 2017 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 10 в мире на тот момент). Датская теннисистка проиграла уже в первом раунде американке Шелби Роджерс. Прошлогодняя победительница Каролин Гарсия защищала свой титул в качестве пятого номера посева и доиграла до полуфинала, где уступила № 7 посева Дарье Гаврилова из Австралии. Впервые за 31-летнюю историю турнира в одиночном финале встретились представительницы только одной страны. В австралийском финале победу над Гавриловой одержала № 6 посева Саманта Стосур. Для неё это вторая победа в Страсбурге (до этого она выиграла в 2015 году). В основных соревнованиях приняли участие три представительницы России. Из них одна только Елизавета Куличкова смогла выйти во второй раунд.

В парном турнире главный приз также завоевали представительницы Австралии. Пара Эшли Барти и Кейси Деллакква переиграли в финале первых номеров посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. Австралийская пара во второй раз выиграла турнир в Страсбурге (до этого в 2014 году). Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Саманта Стосур обыграла  Дарью Гаврилову со счётом 5-7, 6-4, 6-3.
 Стосур выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаврилова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква обыграли  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань со счётом 6-4, 6-2.
 Барти выиграла 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Деллакква выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2017

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Франция
Спорт во Франции в 2017 году
Май 2017 года
2017